El Partit Republicà d'Ordre de Catalunya (Partit Català de Centre) va ésser un partit polític fundat al juliol del 1931 amb l'objectiu de "l'apoyament [sic] de la República aixís [sic] com també la defensa dintre els camps d'ordre dels interessos totals de Catalunya". També emprà la denominació de Partit Popular Radical d'Ordre de Catalunya.

El president, Ramon Pociello i Forradellas, es presentà a les eleccions del juliol del 1931 per Barcelona (684 vots).

Els vicepresidents foren Manuel Ferrer Maluquer i Rafael Corbella i Amat.

Al novembre del 1933 ingressà a Lliga Catalana, però el 1934 Pociello i els seus seguidors abandonaren aquesta formació i constituïren Renovación Catalanista Republicana.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts